Черки́зово может означать:

Топоним 
 Черкизово — бывшее село в Молжаниновском районе Москвы, ранее село в Московском уезде и области.
 Черкизово — бывшее село Черкизово-Подмосковное, местность (исторический район) на востоке города Москвы на территории района Преображенское.
 Черкизово — бывший муниципальный округ в Москве, в 1995 году преобразованный в район Преображенское.
 Черкизово — село в Коломенском районе Московской области.
 Черкизово — усадьба в селе Черкизово Коломенского района Московской области.
 Черкизово — посёлок в Пушкинском районе Московской области, на 1870 год деревня в Московском уезде.

Прочее 
 Черкизово — железнодорожная станция в Москве.
 «Черкизово» — электродепо, обслуживающее Сокольническую линию Московского метрополитена.
 «Черкизово» — российская мясопромышленная компания.
 «Черкизово» — московский хлебозавод.
 «ТПУ Черкизово» — транспортный кластер в историческом районе Черкизово.

См. также 
 Черкизовская
 Восточный вокзал (проектное название: Черкизовский)